Wacker Burghausen (celým názvem: Sportverein Wacker Burghausen e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Burghausen. Založen byl v roce 1930. Od sezóny 2014/15 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Wacker-Arena s kapacitou 10 200 diváků. Klubové barvy jsou černá a bílá. Počet klubových členů dosahuje 5 700 lidí (k září 2017).

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl basketbalu, kriketu, faustballu, šermu, házené, kuželek, lehké atletiky, leteckého sportu, kanoistiky, cyklistiky, zápasu, sportovní střelby, plavání, plachtění, lyžování, tenisu a stolního tenisu.

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1978: Landesliga Bayern Süd
 1983–1993: Landesliga Bayern Süd
 1993–1995: Fußball-Bayernliga
 1995–2002: Fußball-Regionalliga Süd
 2002–2007: 2. Fußball-Bundesliga
 2007–2008: Fußball-Regionalliga Süd
 2008–2014: 3. Fußball-Liga
 2014– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1930